,
 Cristian Bratu,
 ,
 Emilian Bratu,
 Florin Bratu,
 ,
 Romulus Bratu et l'avion qui porte son nom
 .